Вайнек () — фамилия. Известные носители:

 Вайнек, Мартин (род. 1964) — австрийский актёр театра и кино.
 Вайнек, Фридрих (1897—1925) — немецкий коммунист, активист Союза красных фронтовиков.